Алекс Герго Шоке (; ) — венгерский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Карьера 
В сентябре 2016 года в Тбилиси, одержав победу над австрийцем Маркусом Раггингером, стал чемпионом мира среди кадетов. В июле 2017 года в Сараево, обыграв в финале турка Мухаммеда Дурсуна, стал чемпионом Европы среди кадетов. В сентябре того же года в Греции стал бронзовым призёром чемпионата мира среди кадетов. В июле 2018 года на чемпионате Европы среди юниоров в Риме стал серебряным призёром, уступив в финале грузину Темури Чкуаселидзе. В июне 2019 года стал чемпионом Европы среди юниоров, в финале победил немца Патрика Неймайера. В декабре 2020 года на Кубке мира в Белграде, уступив в финале россиянину Мусе Евлоеву, стал серебряным призёром. В мае 2021 года на мировом отборочном турнире к Олимпийским играм в Токио завоевал лицензию. В августе 2021 года на Олимпиаде в схватке за бронзовую медаль уступил поляку Тадеушу Михалику и занял итоговое 5 место.

Достижения 
 Чемпионат мира среди кадетов 2016 — ;
 Чемпионат Европы среди кадетов 2017 — ;
 Чемпионат мира среди кадетов 2017 — ;
 Чемпионат Европы среди юниоров 2018 — ;
 Чемпионат Европы среди юниоров 2019 — ;
 Индивидуальный кубок мира по борьбе 2020 — ;
 Олимпийские игры 2020 — 5;

Примечания

Ссылки 
 

Борцы по алфавиту
Борцы Венгрии
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года